Az Ege utalhat a következőkre:
Ege indianai (USA) önkormányzat nélküli település
 EGE, az Erdélyi Gazdasági Egyesület rövidítése
Ége, falu
Ege régió, Törökország